Burrini ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Burrini (1931–2017), italienische Skirennläufer
 Gino Burrini (1934–2022), italienischer Skirennläufer
 Giovanni Antonio Burrini (1656–1727), italienischer Barock und Rokoko-Maler
 Sarah Burrini (* 1979), deutsche Comiczeichnerin und -autorin

Siehe auch:
 Burini